

Storia 
 Soviet – struttura assembleare nata nell'Impero russo e poi in Unione Sovietica
 Soviet delle Repubbliche – camera alta del Soviet Supremo dell'URSS
 Soviet dell'Unione – camera bassa del Soviet Supremo dell'URSS

Altro 
 Democrazia dei soviet – forma di democrazia diretta presente nella fase pre-leninista dell'URSS
 Il Soviet – giornale settimanale fondato a Napoli nel dicembre 1918
 Soviet Soviet – gruppo musicale italiano alternative rock/gothic

Pagine correlate 
 Casa dei Soviet
 Congresso dei Soviet
 Soviet Supremo (disambigua)